Nikolaj Gavrilovič Černyševskij –  filosofo, scrittore, lessicografo, giornalista e politico russo
 Černyševskij – cittadina della Siberia orientale